Каме́нская Горка () — деревня в составе Рясненского сельсовета Дрибинского района Могилёвской области Белоруссии.

Население 
 1999 год — 18 человек
 2010 год — 6 человек

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Дрибинского района